

События 
 Крестовый поход против Феррары, Милана и гибеллинов в Анконской марке и герцогстве Сполето (1321 года) был распространён на Мантую.
 Январь — Высадка арагонцев в Сардинии.
 7 февраля — Взята крепость Иглесиас.
 29 февраля — Бой у Лукосистерны между войсками Арагона и Сардинии. Победа Арагона.
 19 июня — Капитуляция Кальяри. Пиза передаёт права на Сардинию Арагону.
 1324—1358 — Король Кипра Гуго IV де Лузиньян.
 Начало войны Сен-Сардо. Французский король Карл IV Красивый захватил владения английского короля Эдуарда II Карнарвонского в Гиени.
 Окончательное присоединение Гиени к королевскому домену.
 Английский барон-мятежник Роджер Мортимер бежал из тюрьмы во Францию.
 Папа римский Иоанн XXII отлучил от церкви Людвига Баварского и лишил его титула короля Германии.
 1324—1362 — правитель Османского бейлика Орхан Гази.
 Около 1324—1352 — Господарь Валахии Басараб I.
 1324—1328 — Годы правления Императора Китая Дай Динь-ди (Есун-Тэмур).
 Битва на реке Ирпень. Победа Гедимина над южнорусскими князьями.
 Московский князь Юрий Данилович отправился в Золотую Орду, пытаясь получить ярлык на великое княжение.
 Манса Мали Муса I остановился в Каире на пути в Мекку и произвёл большое впечатление своим богатством.
 Делийский султан Гийас ад-дин Туглак совершил поход в Бенгалию, заставив некоторых индусских правителей бежать в Непал.

Родились 
 5 марта — Давид II, король Шотландии

См. также: :Категория:Родившиеся в 1324 году

Скончались 
 8 января — Марко Поло, венецианский путешественник (р. 1254)
 16 июля — Император Го-Уда, 91-й император Японии (р. 1267)

См. также: :Категория:Умершие в 1324 году

См. также